Johannes Kaiser puede referirse a:

 Johannes Kaiser, atleta alemán.
 Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, político chileno.